Bahaman est une divinité favorable des Perses, le premier des Amschaspands après Ormuzd, inspire la bonté, apaise la colère, répand l'abondance sur la terre, protège les animaux domestiques, et reçoit les âmes des justes à leur entrée dans le séjour céleste.

Source 
 

Divinité perse